Detta är en lista över årtal efter Kristus.

Se även 
 Lista över årtal före Kristus
 Lista över datum

Årtal 02